«Го́тэм» () — американский криминальный телесериал, произведённый в сотрудничестве компаний Primrose Hill Productions, DC Entertainment и Warner Bros. Television. Сюжетно представляет собой предысторию комиксов о Бэтмене, рассказывая о его постепенном становлении на путь супергероя, однако центральным персонажем сериала является Джеймс Гордон — друг Бэтмена в полиции Готэма. Создателем «Готэма» является Бруно Хеллер, также известный по телесериалам «Рим» и «Менталист».

22 сентября 2014 года, в эфире телеканала Fox, был показан пилотный эпизод сериала. Премьера второго сезона состоялась 21 сентября 2015. Третий сезон увидел свет 19 сентября 2016 года, четвёртый — 21 сентября 2017 года. В мае 2018 года сериал был продлён на финальный пятый сезон. Финал сериала состоялся 25 апреля 2019 года.

Синопсис 
Сюжет сериала основан на персонажах издательства DC Comics, и является фантазией на тему становления Бэтмена и его противников. Главным героем сериала является детектив Джеймс Гордон, пока не достигший звания комиссара. Брюс Уэйн, ещё не успевший стать Бэтменом, предстаёт юнцом, который только пережил убийство родителей — влиятельных предпринимателей и филантропов. «Готэм» представляет собой самостоятельный проект, и никак не связан с расширенной вселенной DC Comics.

Производство 

24 сентября 2013 года телеканал FOX объявил о пропуске традиционного заказа пилотного эпизода для заказа телесериала «Готэм» на целый сезон. Исполнительным продюсером и сценаристом был назначен Бруно Хеллер. Позже было объявлено, что Дэнни Кэннон назначен режиссёром телепроекта.

Зимой 2014 года, говоря о Готэме на пресс-туре TCA, президент телеканала FOX описал телесериал, как «мыльную оперу самого высокого качества». Так же он отметил, что это не ещё одно дополнение ко «вселенной Бетмена», а полная перезагрузка франшизы с самого начала. Он также заявил, что телесериал будет представлять собой собственную версию событий, не связанную с любой из кинематографических версий DC, отснятых ранее.

5 мая 2014 года Fox официально объявил о заказе первого сезона телесериала «Готэм» и включил его в расписание на новый телевизионный сезон 2014/15. Ранее телесериал задумывался как рассказ о начале борьбы Гордона с организованной преступностью в качестве нового сотрудника департамента полиции. Но проект получилось развить настолько, что кроме Брюса Уэйна в него удастся включить оригинальные истории других персонажей из вселенной Бэтмена — Робина, Красного колпака, Пингвина, Загадочника, Женщины-кошки, Двуликого, Джокера, Ядовитого Плюща, Мистера Фриза, Виктора Зсасза и Пугало. В мае были завершены съёмки пилотной серии.

Кори Майкл Смит, Робин Тейлор, Камрен Бикондова для более детального ознакомления со своими персонажами воспользовались комиксами, Смит при работе над личностью Эдварда Нигмы также использовал образ собственного одноклассника, который был очень тихим и невероятно умным.

В начале сентября видеосервис Netflix приобрел у студии Warner права на вещание в США и на международных рынках сериала «Готэм» после показа премьерного сезона на телевидении.

Премьерная серия «Готэма» стала самым популярным новым осенним шоу среди пиратов, за период с 17 по 29 сентября 2014 года он был скачан посредством торрентов по всему миру 1,33 миллиона раз, из которых 600 тысяч — в течение суток после премьеры. Эти цифры более чем в пять раз превышают показатели остальных новых сериалов.

Первый сезон, который стартовал 22 сентября 2014 года, был продлён на полный сезон 13 октября с заказом дополнительных 6 эпизодов, вследствие чего его длительность составит 22 эпизода.

17 января 2015 года канал продлил сериал на второй сезон.

21 сентября 2015 года стартовал показ второго сезона.

16 марта 2016 года сериал продлен на третий сезон.

В мае 2017 года сериал продлён на четвёртый сезон.

В мае 2018 года сериал был продлен на пятый сезон. 24 апреля 2019 года прошла премьера заключительной серии, подведя зрителей к началу истории о Бэтмене.

Подбор актёров 
В январе 2013 года было объявлено, что к телесериалу присоединится Донал Лог в роли Харви Буллока. В феврале Бенджамин Маккензи присоединился к телесериалу в роли Джеймса Гордона. Позже в этом же месяце было объявлено, что производство телесериала начнётся в марте в Нью-Йорке. В начале марта Давид Мазуз был назначен на роль Брюса Уэйна, а чуть позже Камрен Бикондову утвердили на роль Селины Кайл. В апреле Кори Майкл Смит был утверждён на роль Эдварда Нигмы
В 2014 году на «Chicago Comic & Entertainment Expo» Джим Каннингэм заявил, что Рене Монтойя будет одной из героинь телесериала.

Сам сериал имеет отсылки к другому сериалу на основе комиксов DC — «Стреле». Так, например, в кадре мелькают изображения офиса Queen Consolidated характерного зелёного цвета.

Персонажи

Эпизоды

Критика

Рейтинги

Отзывы 
Агрегатор рецензий Rotten Tomatoes выставил первому сезону сериала рейтинг 90 % на базе 86 обзоров кинокритиков, со средней оценкой 7.3. из 10.

Издания

Награды и номинации

Приквел

Примечания

Ссылки 

 

 
Женщина-кошка вне комиксов
Телесериалы с участием Джокера
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2014 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Экшен-телесериалы США
Телесериалы-приквелы
Телесериалы о полицейских
Телесериалы о супергероях
Телесериалы ЛГБТ-тематики США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в США
Телесериалы Warner Bros. Television
Программы телеканала Fox